Oelwein steht für:

 Oelwein, Ortschaft im Fayette County, Iowa, Vereinigte Staaten

Oelwein ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Oelwein (Techniker) (1837–1917), österreichischer Ingenieur und Professor
 Arthur Oelwein (Jurist) (1868–1925), österreichischer Jurist und Schriftsteller
 Cornelia Oelwein (* 1955), deutsche Historikerin und Buchautorin
 Gustav A. Oelwein (1838–1913), Gründer der gleichnamigen amerikanischen Ortschaft